Я́нса () — чешская фамилия.

 Янса, Альфред (1884—1963) — австрийский военачальник; фельдмаршал.
 Янса, Бернхард (1901—1967) — евангелический священник.
 Янса, Вацлав (1859—1913) — чешский художник.
 Янса, Властимил (род. 1942) — чешский шахматист и тренер; гроссмейстер (1974).
 Янса, Леопольд (1795—1875) — чешский скрипач и композитор.
 Янса, Мария Яковлевна (ок. 1880-х гг. — ?) — русская оперная певица.
 Янша, Янез (; род. 1958) — словенский политический деятель, премьер-министр Словении в 2004—2008 годах.